Adventureland peut faire référence à :

parc d'attractions
 Adventureland, une zone thématique ("land") de plusieurs parcs Disney ;
 Adventureland, un parc situé à Altoona, dans l'Iowa ;
 Adventureland, un parc situé à Farmingdale, dans l'État de New York ;
 Adventureland, un parc situé à Charjah, aux Émirats arabes unis ;
 Adventureland, un ancien parc d'attractions qui était situé à Addison, dans l'Illinois ;

film
 Adventureland : Un job d'été à éviter, une comédie réalisée par Greg Mottola en 2009 ;

jeu
Adventureland, un jeu vidéo créé par Scott Adams.